Хетафе:

 Хетафе — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 «Хетафе» — профессиональный футбольный клуб Испании.
 «Хетафе Б» — резервная команда клуба «Хетафе».